Boe ili BOE može značiti:
 Boe (zmije), rod zmija udavki.
 Bank of England, središnja banka Ujedinjenog Kraljevstva.
 Boletín Oficial del Estado. službeno glasilo španjolske vlade.
 Blades of Exile, računalna igra.

Naselja 

 Boe (Nauru), okrug u otočnoj državi Nauru.
 Boe (Gvineja Bisau), naselje u Gvineji Bisau.
 Boe (Gana), selo u Gani.
 Boe (Indonezija), selo na otoku Sulawesi u Indoneziji.
 Boe Town, selo u Liberiji
 Boé, općina u Akvitaniji u Francuskoj.